Englerula är ett släkte av svampar. Englerula ingår i familjen Englerulaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Englerula